Маркоский — фамилия; имеет женскую форму Маркоская.
 Маркоский, Велько (род. 1986) — македонский гандболист, центральный защитник.
 Маркоский, Никола (род. 1990) — македонский гандболист.
 См. также 
 Маркоски, Йован (род. 1980) — сербский футболист, полузащитник.